Caxton steht für:

 Caxton (Cambridgeshire), ein Dorf in Cambridgeshire, England

Caxton ist der Familienname folgender Personen:

 Jeremy of Caxton († 1249), englischer Richter und Geistlicher
 William Caxton (* um 1422–1491), erster englische Buchdrucker, zugleich Verleger und Übersetzer